

События

Январь 
 17 января — в Мексике повстанческая армия Мигеля Идальго разгромлена при Гвадалахаре испанскими войсками генерала Каллехи.

Февраль 
 5 февраля — принц Уэльский назначен регентом Великобритании.
 18 февраля — Наполеон присоединяет к Франции герцогство Ольденбургское, княжества Сальм и Аренберг, часть великого герцогства Берг, части Ганновера и ганзейские города Гамбург, Любек и Бремен
 20 февраля
 Девальвация валюты в Австрии.
 Испанские кортесы перенесли свои заседания с острова Леон в Кадис.
 21 февраля — в Мексике испанская армия разбила повстанцев во главе с Игнасио Альенде.
 23 февраля — в Берлине открылось собрание нотаблей Пруссии.
 28 февраля — Педро Хосе Виейра и Венансио Бенавидес призывают население Восточного Берега в лесу Асенсио к восстанию против Испании («Клич Асенсио»).

Март 
 1 марта — турки уничтожают мамелюков в Каире.
 2 марта — в Каракасе (испанское генерал-капитанство Венесуэла) открылся Национальный конгресс.
 7 марта — генерал от инфантерии М.И. Кутузов назначен командующим Молдавской армией в войне с Турцией
 11 марта — на митинге рабочих-вязальщиков в Ноттингеме (Великобритания) решено создать массовую организацию для борьбы за повышение заработной платы.
 20 марта — в Париже в замке Тюильри родился Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт, герцог Рейхштадтский, сын и единственный прямой наследник Наполеона I, известный во французской бонапартистской традиции как Наполеон II или «Орлёнок».
 21 марта — захвачен в плен Мигель Идальго и другие руководители борьбы за независимость Мексики.
 27 марта — Николай Карамзин вручил императору Александру I записку против либеральных реформ Михаила Сперанского.
 28 марта — генерал Анри Кристоф провозгласил себя королём Гаити Анри I.
 30 марта — в Боготе (испанское вице-королевство Новая Гранада) провозглашена конституция Государства Кундинамарки.

Апрель 
 6 апреля — принята конституция Королевства Гаити со столицей в Кап-Анри в северной части острова.
 19 апреля — М. И. Кутузов прибыл на Дунайский фронт.

Май 
 7 мая — управляющий Французским банком докладывает Наполеону, что после введения Континентальной блокады подконтрольные Франции страны разоряются, сбыт французских товаров падает, производство и потребление во Франции сокращается.
 15 мая — военный переворот в Асунсьоне, возглавленный капитаном Педро Хуаном Кабальеро, и провозглашение независимости Парагвая. Власть передана триумвирату в составе губернатора Фернандо де Веласко, Гаспара Франсии и капитана Хосе Валериана де Севальоса.
 16 мая — битва при Ла—Альбуэра.
 18 мая — испанские войска разбиты Хосе Артигасом в битве при Лас-Пьедрас под Монтевидео.
 30 мая — ткачи Манчестерского округа, Ботона и Шотландии подают петицию с требованием парламентской реформы в Великобритании.

Июнь 
 7 июня — собран Парижский собор французских и итальянских епископов для рассмотрения вопроса о взаимоотношениях между Наполеоном и папой римским Пием VII
 17 июня — в Асунсьоне собралась первая Ассамблея Парагвая.
 20 июня
 В Парагвае сформирована правительственная хунта во главе с главнокомандующим вооружёнными силами генералом Фульхенсио Йегросом.
 Испанские войска разбили армию Буэнос-Айреса в Верхнем Перу.
 25 июня — в России принят новый закон о министерствах — «Общее учреждение министерств», завершивший министерскую реформу.
 26 июня — казнён Игнасио Альенде и другие вожди войны за независимость Мексики.

Июль 
 4 июля — начал работу Национальный конгресс Чили.
 5 июля — Национальный конгресс в Каракасе провозгласил независимость Венесуэлы от Испании.
 22 июля — войска М.И. Кутузова нанесли поражение туркам под Рущуком.
 31 июля — восстание в Мексике под руководством Хосе Морелоса.

Август 
 25 августа — антииспанское восстание в Консепсьоне (генерал-капитанство Чили).
 29 августа — созвано Государственное собрание Венгрии.

Сентябрь 
 4 сентября — переворот в Сантьяго, свергнута происпанская хунта Чили Мартина де Эскалады. Создана хунта сторонников независимости во главе с Хуаном де Росасом.
 11 сентября — в Питтсбурге (США) построен первый пароход «Новый Орлеан».
 14 сентября — в Пруссии т. н. Указом о регулировании крестьяне были освобождены от оброка при условии уступки одной трети земли помещикам, а также получили право стать наследственными собственниками земли при условии дополнительных земельных уступок.
 20 сентября — папа римский Пий VII издал буллу Ex quo, признающую его согласие с решениями Парижского собора.
 23 сентября — в Буэнос-Айресе т. н. «Майская хунта» заменена первым триумвиратом.
 29 сентября — неудачный мятеж в Асунсьоне с целью вернуть Парагвай под власть Испании.

Октябрь 
 12 октября — подписан договор, по которому Буэнос-Айрес признал независимость Парагвая.
 14 октября — русская армия окружила турецкие войска в Слободзее.
 23 октября — Буэнос-Айрес подписывает перемирие с Испанией и выводит войска из Восточного Берега. Артигас снимает осаду Монтевидео. Начинается т. н. «Исход уругвайского народа» — 16 000 человек уходят с Артигасом в провинцию Энтре-Риос.
 31 октября — в России открыт Царскосельский лицей.

Ноябрь 
 5 ноября — в Сан-Сальвадоре (испанское генерал-капитанство Гватемала) священник Хосе Матиас Дельгадо в полночь ударил в набат в церкви Мерсед и призвал население не признавать власть короля Испании (Клич из Мерсед). После этого Мануэль Хосе Арсе провозгласил независимость провинции Сальвадор.
 7 ноября — генерал Уильям Генри Гаррисон завершил подавление восстания индейцев на Северо-Западе США.
 14 ноября — маршал Луи Даву получает от Наполеона инструкцию по первому приказу оккупировать Пруссию и обеспечить её лояльность в предстоящей войне с Россией.
 27 ноября — подписан акт о создании Конфедерации Соединённых провинций Новой Гранады.

Декабрь 
 3 декабря — в Сан-Сальвадор прибыли представители генерал-капитана Гватемалы. В ходе переговоров они добились возвращения Сальвадора под юрисдикцию Испании.
 5 декабря — М. И. Кутузов разбивает войска Османской империи при Слободзее.
 13 декабря — восстание в городе Леоне (ныне город в Никарагуа) против власти Испании. Вскоре подавлено войсками.
 21 декабря — принята федеральная конституция Венесуэлы.
 22 декабря — восстание в городе Гранаде (ныне город в Никарагуа) против власти Испании.

Без точных дат 
 В России появляется ещё одно свитское звание — генерал, состоящий при особе императора (существовало до 1881 г.). Обычно оно давалось полным генералам (II класс).

Наука

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1811 году
 9 января — Гилберт Эббот Э-Беккет, британский писатель-сатирик (ум. 1856)
 1 февраля — Ромуальд Зенкевич, белорусский фольклорист, педагог, этнограф.
 23 февраля — Димитрий (Муретов), архиепископ Херсонский и Одесский.
 11 марта — Урбен Жан Жозеф Леверье, французский математик и астроном (ум. в 1877).
 31 марта — Роберт Вильгельм Бунзен (ум. 1899), немецкий химик, открывший цезий и рубидий, изобретатель газовой горелки, член-корреспондент Петербургской АН.
 5 апреля — Жюль Дюпре, один из известнейших французских пейзажистов, представитель барбизонской школы.
 11 июня — Виссарион Григорьевич Белинский (ум. 1848), русский писатель, литературный критик и публицист.
 17 июня — Йоун Сигурдссон, исландский учёный, руководитель национально-освободительного движения (ум. 1879).
 26 октября — Эварист Галуа, французский математик, основатель современной алгебры (ум. 1832).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1811 году
 15 марта — Иван Рижский, русский писатель и филолог. Первый ректор Харьковского университета.
 30 июля — Мигель Идальго-и-Костилья, революционный вождь Мексики, положивший начало войне за независимость (расстрелян) (род. 1753).
 8 сентября — Адриан Дмитриевич Захаров, русский архитектор (род. 1761).

См. также

Примечания